Енергетика Туреччини — виробництво, споживання та імпорт енергії та електроенергії в Туреччині. 
Туреччина споживає понад 6 ексаджоулів первинної енергії на рік,   понад 20 мегават-годин (МВт / год) на людину. 88% енергії становить викопне паливо , а енергетична політика включає зменшення імпорту викопного палива, що становить понад 20% витрат на імпорт   та три чверті дефіциту поточного рахунку . Викиди парникових газів Туреччиною становлять близько 6 тонн на людину на рік , що більше, ніж у середньому в світі. 

Хоча Туреччина виробляє власний лігніт (буре вугілля),  в енергетичному балансі Туреччини показує, що половина вугілля країни та майже все інше викопне паливо імпортується, а відновлювані джерела енергії мало використовуються .

Діаграма кінцевого споживання показує, що більшість нафтопродуктів використовується для автомобільного транспорту, а будинки та промисловість споживають енергію в різних формах.   Електроенергія виробляється в основному з вугілля, газу та води з невеликою, але зростаючою кількістю інших відновлюваних джерел енергії, таких як вітер та сонячна енергія .

Енергетична політика полягає у забезпеченні національного енергопостачання  та зменшенні імпорту , оскільки витрати на викопне паливо 2010 року становили значну частину імпортного рахунку Туреччини . Станом на 2019 рік мало проведено досліджень щодо політики, яку Туреччина використовує для зменшення енергетичної бідності, яка також включає деякі субсидії на опалення будинків та використання електроенергії . Енергетична стратегія включає «в контексті сталого розвитку з належним урахуванням екологічних проблем по всьому енергетичному ланцюгу».  Енергетичну політику Туреччини піддавали критиці за те, що вона не показує значною мірою хід розвитку після 2023 року  , що недостатньо залучає приватний сектор,  і за те, що вона не узгоджується з кліматичною політикою Туреччини .

Політика

Безпека постачання 

Туреччина задовольняє чверть своєї потреби в енергії з національних ресурсів.  Але станом на 2019 рік країна майже на 40% залежить від російського викопного палива. 99% природного газу імпортується і 93% - нафти. 

Для забезпечення енергопостачання уряд будує нові газопроводи   та диверсифікує джерела енергії. Станом на 2020 рік є надлишок потужностей з виробництва електроенергії , проте уряд прагне задовольнити прогнозоване збільшення попиту на електроенергію в Туреччині, побудувавши першу в Туреччині атомну електростанцію та використовуючи більше сонячної, вітрової, гідро- енергії та  вугілля.  Як імпортер нафти і газу Туреччина може підвищити безпеку поставок, збільшивши частку відновлюваної електроенергії.  Міжнародне енергетичне агентство запропонувало Туреччині запровадити ринок вуглецю . У довгостроковій перспективі податок на викиди вуглецю зменшить залежність від імпорту, прискоривши розвиток національної сонячної та вітрової енергії .

Енергоефективність 
Незважаючи на Закон про енергоефективність та на мету зменшити енергоємність щонайменше на 20% між 2011 та 2023 роками; між 2005 та 2015 роками енергоємність Туреччини зросла на 7% . За даними одного з досліджень, якщо енергетична політика буде змінена, головне, щоб зняти субсидії на викопне паливо, щонайменше 20% енергії можна було б заощадити до 2020 року. . Міністр енергетики Фатіх Донмес заявив у 2019 році, що поліпшення громадських будівель повинно взяти на себе керівництво і що підвищення ефективності є важливим джерелом робочих місць .

Субсидії та податки на викопне паливо 
У XXI столітті субсидії на викопне паливо становлять близько 0,2% ВВП , включаючи 1,6 млрд. дол. США щорічно між 2015 та 2017 роками. Ціну на побутовий газ та електроенергію встановлює уряд.

Вугільні субсидії 

Вугілля в Туреччині значною мірою субсидується.  Станом на 2019 рік уряд прагне підтримувати частку вугілля в енергетичному портфелі приблизно на одному рівні в середньо- та довгостроковій перспективі.   У містах, де доступний природний газ, уряд підтримує бідні домогосподарства безкоштовним вугіллям.

Фінанси 

Станом на 2018 рік для житлових споживачів «висока вартість є найважливішою проблемою енергетичної системи Туреччини». Європа підтримує енергоефективність та відновлювані джерела енергії за допомогою Інструменту стійкого фінансування енергоресурсів середнього розміру в 1 млрд. євро . До 150 кВт-г на місяць безкоштовно забезпечується електроенергією для 2 мільйонів бідних сімей. 

У 2020 році  Європейська Рада прийняла рішення розширити санкції проти Туреччини, введені через бурові роботи в Східному Середземномор'ї.

Ресурси

Вугілля 
Вугілля поставляло понад чверть первинної енергії Туреччини з 1990-х до 2010-х років . Значно субсидована вугільна промисловість виробляє більше третини електроенергії в країні  та викидає третину парникових газів у Туреччині. Щороку тисячі людей передчасно гинуть від причин, пов'язаних з вугіллям, найпоширенішою з яких є місцеве забруднення повітря.
Більшість вугілля, що видобувається в Туреччині, - це лігніт (буре вугілля), який є більш забруднюючим, ніж інші види вугілля.  Енергетична політика Туреччини заохочує видобуток лігніту на електростанціях, що працюють на вугіллі, з метою зменшення імпорту газу  та постачання вугілля понад 40% внутрішнього виробництва енергії . Видобуток досяг найвищого рівня у 2018 році - понад 100 мільйонів тонн  і значно зменшився у 2019 році. Майже все місцеве вугілля є лігнітом, тоді як Туреччина імпортує майже все бітумінозне вугілля, яке використовується. Найбільше вугільне поле Туреччини - Ельбістан.

Газ 
81 провінція Туреччини постачає природний газ . Усі промислові та комерційні споживачі та домогосподарства, які купують понад 75 тис. куб. м на рік, можуть змінювати постачальників.

Газ з Росії надходить через трубопроводи «Блакитний потік» та «ТуркСтрім». Іран, другий за величиною постачальник, підключений через трубопровід Тебриз-Анкара.  Азербайджан постачає Туреччині газ через Південно-Кавказький трубопровід (у 2018 році був найдешевшим, що купує Туреччина ). Ірак також може постачати газ у майбутньому через Південний газовий коридор , а також із Східного Середземномор’я також є можливим. 

Станом на 2019 рік лише незначна частка імпорту газу реекспортується до ЄС.

Довгострокові контракти з Росією, Іраном та Азербайджаном закінчуються до 2020-х років, що потенційно дозволить Туреччині домовитись про зниження цін. Приватним компаніям не дозволяється укладати нові газові газові договори з країнами, які мають договори з державною компанією BOTAŞ, однак вони можуть укладати контракти на зріджений природний газ.

Державні газові електростанції є менш ефективними, ніж приватні, але можуть випереджати їх, оскільки держава гарантує ціну на свою електроенергію.

Туреччина почала буріння другої свердловини на родовищі природного газу Сакарья в Чорному морі, де раніше в цьому році була відкрита найбільша в історії свердловина – Tuna-1.

Нафта 
Майже вся нафта імпортується: переважно з Іраку, Росії та Казахстану , а нафта також транзитується з Азербайджану.  Оскільки більшість нафти використовується для транспортування, можна сподіватися, що електрифікація сухопутного транспорту зменшить рахунок на імпорт. Електричні автобуси  та гібридні машини виробляються на місцевому рівні , а автомобільна промисловість Туреччини планує зробити національний електромобіль у 2022 р.

Атомна енергетика 

У Туреччини немає діючих ядерних реакторів, але вона будує атомну електростанцію в Аккую, очікувана експлуатація в 2023 році. Дебати з ядерної енергетики мають давню історію, тому що в 2018 році розпочато будівництво - шосту велику спробу побудови заводу атомної енергетики з 1960 р.

Відновлювальна енергетика 
Гідроелектростанція в Туреччині є найбільшим відновлюваним джерелом електроенергії і в 2018 році становила 9% первинної енергії з іншими відновлюваними джерелами енергії на рівні 6%. 

Геотермальна енергія в Туреччині використовується в основному для опалення. Шляхом масового збільшення виробництва сонячної енергії Туреччини на півдні та вітрової енергії Туреччини на заході весь попит на енергію в країні може бути задоволений з відновлюваних джерел .

Електроенергетика 
У 2018 році в Туреччині було використано 303 млрд. КВт • год електроенергії , що становить майже п'яту частину обсягу первинної енергії в Туреччині. Оскільки електроенергетичний сектор Туреччини спалює багато місцевого та імпортного вугілля, найбільшим джерелом викидів парникових газів Туреччини є вугільні електростанції країни, багато з яких отримують субсидії.

Збереження 
За даними Міністерства енергетики та природних ресурсів, Туреччина має потенціал скоротити 15-20% загального споживання за рахунок енергозбереження. 

Зі збільшенням електроенергії, виробленої сонячними батареями, накопичення може набувати більшого значення. Планується, що насосна гідроелектростанція буде завершена до 2022 року.

Спосіб передавання 
Туреччина могла б виробляти 20% своєї загальної електроенергії з вітру та сонячної енергії до 2026 року без додаткових витрат на систему передачі.

Історія 
В кінці 20 - початку 21 століття країна була дуже схильна до коливання цін на нафту та газ.  Однак на межі століття було збудовано багато газових електростанцій, і BOTAŞ розширив національну мережу газопроводів для більшості міського населення.   Оскільки Туреччина майже не має власного природного газу, це зросла залежність від імпорту, особливо від російського газу.  Тому на початку 21 століття було побудовано багато інших установок для реганізації та зберігання газу (таких як сховище газу на озері Туз), що забезпечує набагато довший буфер у випадку, якщо основні міжнародні трубопроводи імпорту будуть перервані з будь-якої причини. Однак зростання попиту на електроенергію в Туреччині часто завищеним. Хоча значна частина енергетичної інфраструктури була приватизована наприкінці 20 - початку 21 століття, станом на 2020 рік енергетика залишалася висококонтрольованою державою .

Література

Див. також 
Ядерна енергетика Туреччини

Примітки

Посилання 

 Gas and electricity markets, generation and consumption up to date statistics 
 Live carbon emissions from electricity generation 
 "Alternatives to coal in Turkey" article Global Energy Monitor
 INSTITUTE FOR ENERGY ECONOMICS AND FINANCIAL ANALYSIS 
 Turkey Energy Transition Index 2019 
 Energy Market Regulatory Authority 
 Istanbul International Centre for Energy and Climate at Sabancı University 
 Turkey International Energy Agency
 Electricity Market in Turkey and Administrative Sanctions (in Turkish) 

Промисловість Туреччини
Енергетика за країною
Енергетика Туреччини